Koncert w Janowcu – koncertowy album zespołu Voo Voo podsumowujący obchody XX-lecia zespołu. Materiał na płytę został zarejestrowany podczas pierwszego z jubileuszowych koncertów, 25 czerwca 2005, a wydany jako Książka z muzyką podczas ostatniego jubileuszowego koncertu, 28 sierpnia 2006.

Lista utworów 

Albumy koncertowe
Albumy Voo Voo
Albumy muzyczne wydane w roku 2006